Qannuyak kan syfta på följande:

 Qannuyak (Bathurst Inlet), ö i Nunavut, 
 Qannuyak (Barry Islands), ö i Nunavut,